AFG autisme est une association française, gestionnaire d'établissements institutionnels médico-sociaux, spécialisée dans l'institutionnalisation des autistes. Créée en 2005 par André Masin, elle gère une trentaine d'établissements et services.

Histoire 
D'après le site web officiel, le sigle de AFG autisme se déploie sous cette appellation : Association française de gestion de services et établissements pour personnes autistes.
Auparavant situé dans le , le siège se situe, rue de la Vistule dans le .

Après une scission avec l'association Autisme France, AFG Autisme est créée le , dans l'objectif "d’une bonne gestion et d’une prise en charge adaptée des personnes autistes", et pour "professionnaliser" cette gestion d'établissements ; en 2018, d'après leur site web, AFG Autisme gère une trentaine d'établissements et services, dont une moitié transférées par des associations locales, dans l'objectif d'apporter "qualité de service et pérennité".

Présentation et organisation 
L'association Française de Gestion des services et établissements pour personnes autistes présente un conseil d’administration composé de quatre membres professionnels et de huit membres issus des familles.

Selon le registre français du social et médico-social, cet organisme gère, au niveau médico-social, quatre foyers d'accueil médicalisé (FAM), un centre d'activité de jour médicalisé (CAJM), une maison d'accueil spécialisé (MAS), deux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), un établissement spécialisé d'aide par le travail (ESAT) et un foyer de vie, tous destinés à l'accueil des adultes ainsi que quatorze services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et six instituts médico-éducatifs (IME), destinés à la prise en charges des enfants. L'association gère également un service d'accueil non médicalisé pour personnes handicapées (EANM) et trois établissements expérimentaux destiné à l'enfance handicapée.

Selon un rapport d'audit publié en 2020 par le cabinet d'audit RSM, l'association gère 29 structures pour un total de 895 places, chaque établissement tenant sa propre comptabilité.

Partenariats 
En , André Masin signe une convention de partenariat avec le ministère des armées pour recruter des personnes autistes.

Controverses 
L'AFG autisme, originellement organe gestionnaire d'établissement pour Autisme France, a été accusée par AF de ne pas mettre en œuvre une politique conforme aux objectifs initiaux de prise en charge adaptée, et aussi d'un « manque de démocratie dans la gestion et l’évaluation des établissements qui lui ont été confiées », et d'un « manque de transparence dans la composition du Conseil d’administration ». Hugo Horiot lui reproche son lobbying en faveur de l'institutionnalisation.

En , le premier adjoint au maire de Poissy est accusé de conflit d'intérêts pour avoir favorisé l'implantation d'un centre AFG, dont il est secrétaire général.

En , l'AFG est accusée de défaut de gestion au centre Alissa, à Aubry-du-Hainaut. Ces problèmes, incluant 18 mois sans directeur, sont réglés un mois plus tard., notamment avec l'embauche d'une nouvelle directrice. En janvier 2018, Geneviève Mannarino, vice-présidente au conseil départemental en charge de l’autonomie déclare constater à l'occasion d'une visite dans l'établissement que .

En , des dysfonctionnements connus depuis 2014 dans le SESSAD Les premières classes, situé à Suresnes, font l'objet d'une question à l'Assemblée nationale.

Dans son édition de l'été 2021, le magazine satirique Le Postillon, publié dans la région grenobloise, relate d'éventuels dysfonctionnements, en évoquant  dans un établissement géré par cette association, une MAS située à Coublevie près de Voiron dans l'Isère.

Références

Liens externes

Bibliographie 
 

Autisme en France
Association ou organisme lié à l'autisme